Сезон 2012-13  является 110-м в истории Южной лиги с момента своего создания в 1894 году. С предыдущего сезона, Южная Лига называется Эво-стик Южная Лига, после заключения спонсорского контракта с Эво-стик.

Из-за увеличения количества команд от 22 до 24 в Премьер дивизионах седьмого уровня лиг, начиная с сезона 2013-14, только два клуба вылетели из Премьер дивизиона, и только один клуб был понижен из каждого Первого дивизиона в этом сезоне.

Премьер Дивизион 

Премьер-дивизион состоит из 22 клубов, в том числе из 17-и клубов прошлого сезона и пяти новых клубов:
 Бедворт Юнайтед повышение как победители раунда плей-офф Первого дивизиона Центр
 Бидфорд повышение как чемпионы Первого дивизиона Юг и Запад
 Госпорт Боро, повышение как победители раунда плей-офф Первого дивизиона Юг и Запад
 Кеттеринг Таун вылетели из Национальной конференции по финансовым причинам
 Сент Неотс Таун повышение как чемпионы Первого дивизиона Центр
Хинкли Юнайтед и Мейденхед Юнайтед первоначально были понижены в этот дивизион из конференции Север/Юг, но были возвращены после вылета Дарлингтона и отказа от участия Кеттеринг Таун из Национальной конференции. Дарлингтон был понижен до Северной Лиги (9 уровень лиг), а Кеттеринг подал заявку на вступление в Южную Лигу, что позволило остаться в лиге Хемел Хемпстед Таун.

Турнирная таблица

Плей-офф

Полуфиналы

Финал

Стадионы и вместимость

Результаты

Первый дивизион Центр 

Первый дивизион Центр состоит из 22 клубов, в том числе из 18-и клубов предыдущего сезона и четырёх новых команд:
 Годелминг Таун, переведен из Первого дивизиона Юг Истмийской лиги
 Гилфорд Сити, повышение в качестве чемпионов Лиги комбинированных округов
 Ройстон Таун повышение в качестве чемпионов Спартанской лиги южного Мидланда
 Тэтчем Таун, переведены из Первого дивизиона Юг и Запад
Бернэм выиграл дивизион в последнем туре и был повышен до Премьер дивизион вместе с победителями плей-офф Бигглсвэйд Таун. Вудфорд Юнайтед проиграл все свои матчи и стал единственной командой, которая вылетела из первого дивизиона Центр после этого сезона.

Турнирная таблица

Плей-офф

Полуфиналы

Финал

Стадионы и вместимость 

#Слау Таун проводит свои матчи на том же стадионе, что и Беконсфилд Таун

Первый Дивизион Юг и Запад 

Первый дивизион Юг и Запад состоит из 22 клубов, в том числе из 16-и клубов прошлого сезона, трех команд вылетевших из Премьер дивизиона в прошлом году и трех новых команд:
 Сайренсэстер Таун, вылетел из Премьер дивизиона
 Ившем Юнайтед, вылетел из Премьер дивизиона
 Мертир Таун, повышение как чемпионы Западной лиги
 Шортвуд Юнайтед повышение как призёр Греческой лиги
 Суиндон Супермарин вылетел из Премьер дивизиона
 Уинчестер Сити, повышение как чемпионы Лиги Уэссекса
Пул Таун выиграл дивизион в свой второй сезон в лиге, и был повышен до Премьер дивизиона вместе с победителями плей-офф Хангерфорд Таун. Уинчестер Сити занял последнее место и вылетел из Южной Лиги в Лигу Уэссекса во второй раз за последние четыре года.

Шолинг вышел из лиги в конце сезона по финансовым причинам, и был понижен в Лигу Уэссекса

12 Мая 2013, Абингдон Юнайтед также покинул Лигу по финансовым причинам, и был понижен в Греческую лигу.

Турнирная таблица

Плей-офф

Полуфиналы

Финал

Стадионы и вместимость 

*Ившем Юнайтед выступает на одном стадионе с Вустер Сити.

Кубок Южной Лиги 
Кубок Южной Лиги 2012-13 (объявлен как Кубок RedInsure 2012-13 по причинам спонсорства) — 75-й сезон Кубка Южной Лиги.

Полуфинал

Финал

Первый матч

Ответный матч

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2012